Себастьян Бурдо́н (; 2 февраля 1616, Монпелье — 8 мая 1671, Париж) — французский живописец и , представитель классицизма; один из первых двенадцати академиков — «старейшин» Королевской академии живописи и скульптуры (1648).

Биография 
Родился 2 февраля 1616 года на юге Франции в городке Монпелье в скромной семье. Отец его, Марен Бурдон, был мастером живописи и витражей, мать — Жанна Гельдер — была дочерью серебряных дел мастера. Себастьян воспитывался в духе протестантизма. В семь лет он покидает семью и приезжает в Париж, где поступает в мастерскую художника Бартелеми. В 14 лет Бурдон покидает столицу; согласно старым биографам художника, он исполнил фрески на своде в замке близ Бордо. Затем поступил на военную службу в Тулузе, где командир, заметив его равнодушное отношение к службе и узнав, что он художник, освободил его от воинской повинности и, возможно, именно он предложил Бурдону путешествие в Италию.

Около 1634 года Себастьян приезжает в Рим, где в то время живут и работают такие мастера как: Питер Ван Лар, создатель жанра «бамбочад», Никола Пуссен, Клод Лоррен, Джованни Бенедетто Кастильоне, Андреа Сакки. Клод Лоррен оказал содействие Бурдону, и молодой художник начал работать, подражая этим великим мастерам, а также Караваджо. Его картины успешно покупались. Наряду с этими подражаниями Себастьян начинает вырабатывать свою манеру писания картин. Он находит собственную тему, обращаясь к изображению жанровых сцен: «Военный лагерь» (около 1635—1636), «Печь для обжига извести» (около 1635—1636). В ранних работах проскальзывают мотивы, близкие «бамбочадам», однако их отличает чёткое построение композиции, взаимосвязь планов и преобладание светлого колорита.

К середине 1630-х годов относят ряд его работ на мифологические сюжеты. Менее известны его исторические картины римского периода.
В 1637 году, после ссоры с неким французом, который грозил Бурдону донести о кальвинистском вероисповедании, Себастьян вынужден был срочно покинуть Рим, так как ему угрожала инквизиция. Он уехал из Рима в сопровождении финансиста Эсселена, чьё покровительство облегчило отъезд из города. Некоторое время Себастьян Бурдон провёл в Венеции. Влияние венецианцев ощутимо проявляется в его полотнах, написанных по возвращении в Париж: «Поклонение волхвов», «Смерть Дидоны», «Нахождение Моисея». В этих картинах появился новый поэтический дух, использование более ярких тонов на первом плане и освещённый дальний план, использование извилистых ритмов, которые противостоят жёстким линиям архитектуры, новое понимание пространства. Те же черты были присущи его гравюрам того времени, таким как «Крещение евнуха», «Встреча Марии и Елизаветы».

В Париже Эсселен представляет художника Симону Вуэ. Себастьян продолжает работать в жанре «бамбоччад», но стиль его начинает постепенно меняться и приобретать собственные черты. В 1642—1643, не без влияния голландских мастеров, Бурдон пишет жанровые сцены на темы из народной жизни, некоторые черты словно заимствованы у братьев Ленен. К этому времени относятся картины «Солдат в цыганском таборе», «Игроки в триктрак», «Нищие». В этих полотнах появляется тонкая чувствительность, колорит строится на сочетании серых и голубых тонов, оживлённых несколькими красными пятнами, освещение становится более утончённым.

После своего прибытия в Париж (1637) Себастьян Бурдон тесно связан с Луи Гуемьером, протестантским художником.
В январе 1641 Бурдон женится на сестре Гуемьера, Сюзане, венчание состоялось в храме Шарентон. Эта свадьба укрепила связь Себастьяна с протестантскими художниками.

В мае 1643 было решено расписать Собор Парижской Богоматери. Выбор пал на Себастьяна Бурдона. Этот год считается поворотным годом в его творческой карьере. Он стал автором произведения «Мученичество святого Петра» — картина является противоположностью картин Пуссена.

Но около 1645 года в творчестве Себастьяна появляются многочисленные отголоски пуссеновского классицизма: светлый колорит, строгая геометрия; картины этого времени — «Святое семейство», «Избиение младенцев». В 1648 году Бурдон становится одним из основателей Французской Академии Художеств и является одним из двенадцати выпускников. Глубокое влияние академизма чувствуется в картине «Мученичество святого Андрея». Но несмотря на влияние академизма, Бурдон утверждает своё собственное искусство, с мягкими, подвижными формами, переданными в световых, голубовато-серых тонах с красными вкраплениями, с тонкой проработкой воздушной среды. В этом же году у Себастьяна родился сын Авраам.

Во Франции в это время неспокойно, и ему не поступают заказы. В 1652 году художника приглашает шведская королева Кристина в Стокгольм. Он сразу соглашается. В Швеции Бурдон получает звание придворного живописца королевы, пишет серию портретов Кристины, Карла Х Густава, портреты придворных и офицеров. В портретах мастер сочетает психологизм и официальную пышность. Значение, придаваемое ломким драпировкам и контрастам белого, будет позже унаследовано Гиацинтом Риго и Никола де Ларжильером.

В 1653 у Себастьяна родилась дочь Анна. В 1654 году Бурдон возвращается в Париж и в следующем, 1655 году становится ректором Академии художеств. Его ученики — Никола-Пьер Луар и Пьер Монье. В 1656—1657 годах Себастьян Бурдон едет в свой родной город, где ему заказывают картину для собора Св. Петра и где он пишет композицию «Семь дел милосердия». Господин де Бретонвилье поручает художнику исполнить декорации в его особняке.

В 1658 году Бурдон приезжает в Париж. В этом же году умирает его жена. В сентябре 1658 года женится вторично на дочери купца из Тура, Маргарите Жумо. 11 ноября 1665 года Маргарита родила Себастьяну сына Анри. В конце своей жизни художник создаёт живописные и гравированные пейзажи, в которые помещает библейские сцены. Виртуозный и плодовитый рисовальщик, он пишет сангиной и лависом пейзажи и исторические сцены.

8 мая 1671 года Себастьян Бурдон умер в Париже. Он похоронен в пригороде Сен-Жермен.

Творчество и наследие 
Художник обладал талантом и сильной впечатлительностью. Он не раз менял свой стиль, то работал в духе классицизма, то использовал приёмы, характерные для барокко, однако его всегда можно отличить по звучности и гармонии цветовых сочетаний, плавности движений, линий, картины наполнены светом и воздухом. Впоследствии искусствоведы назовут такую манеру письма «стиль Бурдона». Картины художника находятся в крупнейших музейных собраниях мира. Восемь его работ имеются в Государственном Эрмитаже.

Избранные произведения 
 Прощание Дидоны и Энея, Художественный музей, Руан
 Снятие с креста, Лувр, Париж
 Встреча Антония и Клеопатры, Лувр, Париж
 Вакх и Церера, нимфы и сатиры, Венгерский музей изобразительного искусства, Будапешт
 Моисей, спасенный из вод, ок.1650, Национальная галерея искусства, Вашингтон
 Королева Швеции Кристина, Прадо, Мадрид
 Август перед гробницей Александра, Лувр, Париж
 Введение во храм, Лувр, Париж
 Мужчина с черными лентами, Музей Фабра, Монпелье
 Избиение младенцев, начало 1640-х гг., Эрмитаж, Санкт-Петербург
 Мидас возвращает Силена Вакху. 1637 год. Эрмитаж
 Венера и Эней. Около 1636—1638 годов. Эрмитаж

Литература 
Основное исследование
 
Каталог творчества
 
Каталог выставки
 
Другие работы
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 
 Себастьян Бурдон в Истории живописи Александра Бенуа
 Картины в музеях мира

Родившиеся в Монпелье
Художники Франции XVII века
Художники классицизма